Ścianki – skała w gminie Janowice Wielkie
 Ścianki – skała w gminie Radków
 Ścianki – skała w gminie Sobótka
 Ścianki – skała w miejscowości Strzegowa (województwo małopolskie)